Фриц Шеффер (; 12 мая 1888, Мюнхен — 29 марта 1967, Берхтесгаден) — немецкий политический деятель, первый премьер-министр Баварии после Второй мировой войны, федеральный министр финансов и юстиции.

В 1915 добровольно поступил на военную службу. Был ранен под Верденом в мае 1916 года и освобождён от службы в армии.

1918—1933 член Баварской народной партии, 1929—1933 председатель партии. 1920—1933 депутат ландтага Баварии. 1931—1933 министр финансов Баварии.

Был заключён в тюрьму с 1933 до 1934 года, после чего работал адвокатом. После 20 июля 1944 года был заключён в концлагерь Дахау.

В 1945 стал одним из основателей ХСС.

1949—1961 депутат бундестага. В 1949 стал первым министром финансов ФРГ, занимал этот пост до 1957.

Весной 1957 года был принят разработанный правительством закон о пенсиях, предусматривавший привязку уровня пенсий к существующему уровню национального дохода, благодаря росту которого пенсионеры получали по этой схеме солидную прибавку. Шеффер высказал опасение, что новое пенсионное законодательство в будущем приведёт к государственному банкротству. Аденауэр на заседании правления ХДС заявил: «Герр Шеффер хотя и министр, но в политике совершенно не разбирается». На выборах в бундестаг 15 сентября 1957 блок ХДС/ХСС получил абсолютное большинство голосов и депутатских мандатов. В новом правительстве Шеффер был перемещен на должность министра юстиции.

1957—1961 министр юстиции.

Примечания 

Члены Партии Центра (Германия)
Премьер-министры Баварии
Члены Христианско-социального союза
Члены бундестага Германии от Баварии
Первый кабинет Конрада Аденауэра
Второй кабинет Конрада Аденауэра
Третий кабинет Конрада Аденауэра
Министры финансов Германии
Министры юстиции Германии
Участники Первой мировой войны (Германия)
Члены Баварской народной партии
Почётные граждане Пассау